Fontanès kan syfta på:
 Fontanès, Gard
 Fontanès, Hérault
 Fontanès, Loire

Se även
 Fontanes – flera betydelser